Martin Molin est un membre du groupe Wintergatan, formé en 2013. Il est né en 1983 à Karlstad en Suède. Il joue de nombreux instruments dont certains qu'il fabrique lui-même, telle que la Marble Machine. Fin 2017 il s'installe dans le Sud de la France, en Provence, dans le but d'y vivre et d'aménager un studio pour l'enregistrement des prochains albums du groupe.

Marble Machine X 
Après le succès de la première vidéo de sa Marble Machine, publiée le , il a créé une série de vidéos dans lesquelles il fabrique une nouvelle version de la machine. Ces vidéos ont commencé le , et sont publiées hebdomadairement. Une fois que la nouvelle machine sera terminée, il prévoit de l'utiliser pour effectuer une tournée mondiale avec son groupe Wintergatan, après avoir enregistré un nouvel album.

Instruments 
Il joue de l'accordéon, de la harpe, de la guitare, du synthétiseur, du piano, du thérémine, du vibraphone, du glockenspiel et du mélodica.

Il construit et joue de la Boîte à musique et du Modulin, un instrument qu'il décrit comme un "synthétiseur modulaire, basé sur le système Eurorack A-100 de Doepfer". Il détaille le fonctionnement de cet instrument dans une vidéo explicative.

Il joue également de la scie musicale, appelée Sandviken Stradivarius.

Références

Musicien suédois